Vilhelm Carl Ferdinand Christian Fredrik Hilda Rudolf Gustaf von Blixen-Finecke, född 29 maj 1857 i Köpenhamn, död 31 januari 1909 i Köpenhamn, var en svensk-dansk friherre, militär och hovman. 

von Blixen-Finecke var son till en tysk prinsessa och släkt med de flesta kungahus i Europa. I tjänst för både Danmark och Sverige skulle han så småningom bli en av Gustaf V:s närmaste. Han har också förknippats med drottningen Victoria av Baden. Exakt hur nära deras relation var är oklart.

Biografi

Karriär 
Efter avlagd preliminärexamen i Danmark 1879 sökte sig von Blixen-Finecke till det militära och avlade officersexamen 1881. Samma år började han tjänstgöra som underlöjtnant vid danska livgardet. Efter ett halvår lämnade han livgardet och Danmark för att istället ta anställning vid Skånska husarregementet (K 5). I december 1888 blev von Blixen-Finecke utnämnd till ordonnansofficer hos kronprinsen, sedermera Gustaf V. 1891 befordrades han till löjtnant och 1900 till ryttmästare, kavalleriets motsvarighet till kapten. Parallellt med detta så blev von Blixen-Finecke adjutant hos kronprinsen och åter igen hos den nyblivna kungen 1908.

Kärleksrelation med Victoria av Baden 

Som ordonnansofficer hos kronprinsen lärde von Blixen-Finecke känna kronprinsens gemål och Sveriges framtida drottning, kronprinsessa Victoria av Baden. Victoria led av långvarig lungsäcksinflammation och hade blivit ordinerad av sin läkare att resa till Egypten för dess torra och varma klimat. Så 1890 begav sig kronprinsparet till Egypten för att tillbringa vintern där. Med på resan var även von Blixen-Finecke. Hans officiella uppdrag var att bära kamerautrustning till Victoria som var fotointresserad. Victoria och von Blixen-Finecke tillbringade mer och mer tid med varandra. De åkte på utflykter ensamma och kunde tillbringa timmar i det tält som fungerade som mörkrum.

Hemma i Stockholm hade det börjat spridas ett rykte om att Victoria och von Blixen-Finecke skulle ha haft en affär i Egypten och så småningom blev även kronprinsen informerad. Makarna hade flera bråk sinsemellan, även i närvaro av hovpersonal. Gustaf diskuterade även situationen med sin far, kung Oscar II. I ett brev skrev han bland annat att von Blixen-Finecke kommer stanna hemma i Sverige ifall Victoria gör en ny Egyptenresa så att ”menniskor ej få onödigtvis anledning till prat”. Hur Oscar II såg på saken går dock inte att ta reda på. Hans svarsbrev är nämligen efter beslut av H.M. Konungen borttaget ur offentliga arkiv med hänvisning till att det är av ”privat natur”.

Död 
Gustaf von Blixen-Finecke avled i sin födelsestad Köpenhamn 1909, 51 år gammal, efter att sedan en tid tillbaka vårdats där för en svår sjukdom. Hans storslagna begravning ägde rum i en av stadens största kyrkor. Musikkåren från Skånska husarregementet var där och spelade och militärvakt från både Sverige och Danmark paraderade. Vid kistan fanns kransar från svenska, danska och norska kungafamiljerna, hans kusin, änkekejsarinnan Maria Fjodorovna samt hans tidigare regementen.

Familj 
Gustaf von Blixen-Finecke tillhörde den friherrliga ätten von Blixen-Finecke, nr 258. Han var son till friherre Carl von Blixen-Finecke, dansk utrikesminister, riksdagsman i både Sverige och Danmark samt ägare till Näsbyholms slott, och prinsessan Augusta av Hessen-Kassel. Hans mormors farfar var kung Fredrik V av Danmark, vilket således gjorde honom släkt i rakt nedstigande led med en mängd danska kungar ända upp till Kristian I. Utöver det var von Blixen-Finecke genom sin moster, Danmarks drottning Louise av Hessen-Kasse, kusin med kung Fredrik VIII av Danmark, kung Georg I av Grekland, Storbritanniens drottning Alexandra samt tidigare nämnda kejsarinnan Maria Fjodorovna av Ryssland. Övriga släktrelationer inkluderar brorsönerna, friherrar Hans von Blixen-Finecke och Bror von Blixen-Finecke. Gustaf von Blixen-Finecke dog som ungkarl och fick aldrig några egna barn.

Anfäder

Utmärkelser

Svenska minnestecken 
   Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, 18 september 1897.
   Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj, 20 september 1906.

Svenska ordnar 
   Riddare av 1:a klassen av Kungl. Svärdsorden, 1 december 1902.

Danska minnestecken 

   Konung Kristian IX:s och Drottning Louises guldbröllopsmedalj, 26 maj 1899.

Danska ordnar 

   Riddare av Dannebrogorden, 7 oktober 1888.

Övriga ordnar 

   4:e klassen av ryska Sankt Vladimirs orden, 12 oktober 1883.
    4:e klassen av preussiska Röda örns orden, 1890.
   Riddare av persiska Lejon- och solorden, 1890.
   3:e klassen av osmanska Osmanié-orden, 1891.
   Riddare av 1:a klassen med eklöv av badiska Zähringer Löwenorden, 1891.
   2:a klassen av ryska Sankt Stanislausorden, 1 februari 1892.
   Riddare av 3:e klassen av preussiska Röda örns orden, 1892.
   Riddare av 1:a klassen av sachsiska Albrektsorden, 1892.
   3:e klassen av osmanska Meschidie-orden, 1 december 1907.
   3:e klassen av preussiska Kronorden, 1908.
   Riddare av 2:a klassen av ryska Sankt Annas orden, 1908.

Vidare läsning 
 von Platen, Gustaf (2002) Bakom den gyllne fasaden. Stockholm: Albert Bonniers förlag. Libris-ID: 8742419.

Referenser 

Svenska friherrar
Danska friherrar
Ätten von Blixen
Militärer från Köpenhamn
Svenska ryttmästare
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska militärer under 1900-talet
Danska militärer under 1800-talet
Danska militärer under 1900-talet
Danska hovmän
Svenska hovmän
Mottagare av Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken
Mottagare av Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj
Riddare av Svärdsorden
Mottagare av Konung Kristian IX:s och Drottning Louises guldbröllopsmedalj
Riddare av Dannebrogorden
Mottagare av Sankt Vladimirs orden
Mottagare av Lejon- och solorden
Mottagare av Osmanié-ordens tredje klass
Riddare av första klassen av Zähringer Löwenorden
Mottagare av Ryska Sankt Stanislausordens andra klass
Mottagare av Röda örns ordens tredje klass
Riddare av första klassen av Albrektsorden
Mottagare av Meschidie-ordens tredje klass
Mottagare av Preussiska Kronordens tredje klass
Mottagare av Sankt Annas ordens andra klass
Födda 1857
Avlidna 1909
Män